Ліневич Микола Петрович (24 грудня 1838 (5 січня 1839), Чернігів, Російська імперія — 10 (23) квітня 1908, Санкт-Петербург, Російська імперія) — російський державний діяч, військовик українського походження. 
 Ліневич Ольга Мефодіївна (7 січня 1936, село Карамахмед, тепер село Шевченкове Кілійського району Одеської області — ?) — українська радянська діячка, новатор сільськогосподарського виробництва, телятниця радгоспу «Дністровський» Арцизького району Одеської області. Депутат Верховної Ради УРСР 7-го скликання.